Kabinett Dionne steht für folgende Regierungen Senegals:
 Kabinett Dionne I (2014 bis 2017)
 Kabinett Dionne II (2017 bis 2019)
 Kabinett Dionne III (seit 2019)